Francesco De Marchi ist der Name folgender Personen:

* Francesco De Marchi (Architekt) (1504–1576), italienischer Architekt
 Francesco De Marchi (Volleyballspieler) (* 1986), italienischer Volleyballspieler